Триантафи́ллу () — греческая фамилия. Известные носители:

 Триантафиллу, Клеон (1885—1944) — греческий поэт, композитор и исполнитель своих песен.
 Триандафиллу, Константинос (в монашестве Хризостом; род. 1957) — митрополит Элладской православной церкви.
 Триандафиллу, Михалис (род. 1951) — греко-американский учёный.
 Триантафиллу, Соти (род. 1957) — новогреческий прозаик.

См. также 
 Триандафиллов
 Трандафил